Eveno est un nom de famille breton, diminutif d'Even, représentant le vieux nom breton Euuen, ancien nom de saint.

 Bertrand Eveno ( - ), haut fonctionnaire et dirigeant d'entreprise français
 Claude Eveno (1945 -2022), urbaniste et un réalisateur français
 Édouard-Jules Eveno (1884-1980), peintre et sculpteur français
 Manu Eveno ( - ), guitariste français du groupe Tryo
 Grems ( - ), de son vrai nom Michaël Eveno, un rappeur, designer et graffeur franco-belge
 Patrick Eveno (1947 - ), historien français

Notes et références

Voir aussi

Patronyme breton